Der Begriff Down to the Bone bezeichnet
 Down to the Bone (Album), ein Album der Band Quiet Riot von 1995
 Down to the Bone (Band), eine englische Acid-Jazz-Band
 Down to the Bone (Film), einen Independent-Film von 2005